Проспе́кт Орджоники́дзе — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Орджоникидзе — улица в Екатеринбурге.
 Проспект Орджоникидзе — прежнее название проспекта Хусейна Исаева в Грозном.

Украина 
 Проспект Орджоникидзе — прежнее название проспекта Архитектора Алёшина в Харькове.

См. также 
 Улица Орджоникидзе
 Список объектов, названных в честь Серго Орджоникидзе

Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе